Antoni Bulbena i Tosell (1854, Barcelona-1946, La Garriga), catedràtic, lexicògraf, traductor i editor de textos catalans medievals
 Eveli Bulbena i Estrany (Barcelona, 1888-1960), escriptor i dibuixant, fill d'Antoni Bulbena 
 Josep Rafael Carreras i Bulbena (Barcelona, 1860 - 1931), musicòleg, historiador, filòleg i compositor
 Xavier Bulbena i Moreu (Barcelona, 1949 —Girona, 2008), artista plàstic, escenògraf i dissenyador